Svalia může znamenat:
 jméno:
 Svalia (křestní jméno) – ženské křestní jméno (její svátek v Litvě je 27. července); původ jména: podle řeky Svalia
 název fotbalového klubu/týmu
 Svalia Pasvalys
 Svalia (Pasvalys) – název základní školy v Pasvalysu
 název odrůdy
 Svalia (odrůda mrkve)
 název sýra
 Svalia – tavený sýr (45 % tuku) výrobek litevské s.s.r.o "Pieno žvaigždės", také názvy firem a/nebo výrobků (např. tvaroh) podobného původu; původ jména/názvu: podle řeky Svalia
 název Svalia je v Litvě používán i pro další, zde nezmíněné organizace/kluby/výrobky
 řeka:
 Svalia (přítok Lėvuo) – řeka v Litvě, pravý přítok řeky Lėvuo
 Svalia (přítok Mituva) – řeka v Litvě, pravý přítok řeky Mituva
 sídlo
 Svalia (Norsko) – vesnice v Norsku, v okrese Namdalen, v kraji Trøndelag

Podobné názvy 
 Svalė
 Svalija